Schanzer war früher beim Militär 

jemand der schanzt, also mit einem Spaten o. Ä. Erdarbeiten zum Anlegen einer Schanze verrichtet 

Schanzer ist die Bezeichnung für

 Bewohner der Stadt Ingolstadt
 die Ingolstadt Schanzer, ein Baseballverein
 der Spitzname des FC Ingolstadt 04, ein Fußballverein
 der Spitzname des ERC Ingolstadt, ein Eishockeyverein
 das „Schanzer Journal“, Ingolstadts ehemalige Stadtzeitung
 

Schanzer ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Schanzer (1865–1953), italienischer Politiker und Außenminister 1922
 George O. Schanzer (1914–2011), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Rudolph Schanzer (auch Rudolf Schanzer; 1875–1944), Schriftsteller, Operettenlibrettist
 Marie Schanzer (1857–1941), österreichisch-deutsche Schauspielerin, siehe Marie von Bülow (Schauspielerin)